«Белорусский партизан» — сборник Янки Купалы, изданный в 1942 году газетой «Советская Беларусь».

Описание 
Посмертно изданный сборник открывается вступительной статьей «Памяти Янки Купалы». В сборник вошли статья «Паднялася Беларусь» и пять стихотворений: «Белорусские партизаны», «Паўстаў народ», «Хлопчык і лётчык на вайне», «Грабежнік», «У нас снова будет счастье и свобода». Стихи отличаются открытой агитационной направленностью, публицистически-призывным характером.

Примечания

Литература 

 Янка Купала: Энцыкл. даведнік / БелСЭ; Рэдкал. И. П. Шамякина (гал. рэд.) і інш. — Мн., БелСЭ, 1986. — 727 с, 26 л. іл.; Артыкул «Беларускім партызанам (зборнік)». — С. 83.
 Лойка А. Як агонь, як вада… — Мн., 1984.
 Юревич В.М. Янка Купала: Нарыс жыцця і творчасці. — Мн., 1983.

Янка Купала
Книги 1942 года